

Geografia

Austria 
 Tannheim – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Niemcy 
 Tannheim – dzielnica Villingen-Schwenningen
 Tannheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Zobacz też 
 Thanheim